Drążno peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Drążno, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Drążno, village de la voïvodie de Mazovie